Baradères (gemeente), een gemeente in Haïti
 Baradères (arrondissement), een arrondissement in Haïti